Premier gouvernement Aléxis Tsípras, du 26 janvier au  ;
 Second gouvernement Aléxis Tsípras, depuis le .

Voir aussi 
 Aléxis Tsípras